The Dig - um jogo eletrônico
Dig Dug - um jogo eletrônico
Domain Information Groper - ferramenta de redes e computadores

Desambiguação